Serhiy Baltacha, footballeur soviétique,
 Sergei Baltacha Jr., footballeur, fils de Serhiy Baltacha,
 Elena Baltacha, joueuse de tennis, fille de Serhiy Baltacha,
 , sportive, ex-femme de Serhiy Baltachaha.

Voir aussi